Garon bezeichnet:
 Garon, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Rhône

Garon ist der Familienname folgender Personen:
 Mathieu Garon (* 1978), kanadischer Eishockeytorwart
 Pauline Garon (1901–1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Sheldon Garon, US-amerikanischer Historiker